Jméno Kbelnice nese více sídel:
 Kbelnice (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Kbelnice (Letiny) – část obce Letiny v okrese Plzeň-jih
 Kbelnice (Přešťovice) – část obce Přešťovice v okrese Strakonice

Externí odkazy